Air (anime), um anime japonês
Air (banda), um duo francês de música eletrônica
Air (dança)
Air (revista em quadrinhos)
Ou ainda:
Aïr

Desambiguação